FIMBA steht für
 Federación Internacional de Maxibasquetbol, eine Basketballorganisation mit Sitz in Argentinien
 Fimbatal, ein Tal in den Alpen bei Ischgl